„Tromp” – nazwa szeregu okrętów Koninklijke Marine:
 „Tromp” – nieopancerzony krążownik typu Atjeh z lat 70. XIX wieku
 „Marten Harpertszoon Tromp” – pancernik obrony wybrzeża z początku XX wieku
 „Tromp” – krążownik lekki typu Tromp, w służbie 1938–1968
 „Tromp” (F801) – fregata rakietowa typu Tromp, w służbie 1975–1999
 „Tromp” (F803) – fregata rakietowa typu De Zeven Provincien, w służbie od 2003 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy holenderskich okrętów